Iphicara är ett släkte av insekter. Iphicara ingår i familjen Dictyopharidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Iphicara